Veliki Zalazi este un sat din comuna Kotor, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea nu are niciun locuitor (la recensământul din 1991 erau 4 locuitori).

Demografie

Referințe

Legături externe 
 Veliki Zalazi pe Wikimapia

Localități din comuna Kotor